Band of Gold, chanson popularisée par  en 1955 ;
 Band of Gold, chanson interprétée par la chanteuse américaine Freda Payne, sortie en single en 1970 ;
 Band of Gold, album de Freda Payne sorti en 1970 ;
 Band of Gold, série télévisée britannique débutée en 1995 et achevée en 1997